szata – ubiór, zwłaszcza odświętny
 Szitta – więzienie w Izraelu
 Szata – film historyczny z 1953 roku w reżyserii Henry’ego Kostera
 Szata – powieść Lloyda Cassela Douglasa z 1942 roku